Mohrdieck ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Mohrdieck (* 1958), deutscher Schauspieler und Kunstmaler
 Stefan Mohrdieck (* 1967), deutscher Politiker (parteilos)